Marble Hill kan syfta på:

USA 

 Marble Hill, Missouri, ort i Bollinger County, 
 Marble Hill, Manhattan, en stadsdel i New York,